Mitterau heißen folgende geographische Objekte:

 Mitterau (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Mitterau (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Mitterau (Neuötting), Ortsteil der Stadt Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern

 Mitterau (Gemeinde Gaming), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Mitterau (Gemeinde Kapelln), Ortschaft in der Gemeinde Kapelln, Niederösterreich
 Mitterau (Gemeinde Krems), Stadtteil von Krems an der Donau, Niederösterreich
 Mitterau (Gemeinde Markersdorf-Haindorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Mitterau (Hallein), Ortslage der Stadt Hallein, Land Salzburg
 Mitterau (Gemeinde Grundlsee), Ortslage von Grundlsee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Mitterau (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns